Pozsonyt számos alkalommal ostromolták, illetve elfoglalták:
Pozsony ostroma (1051)
Pozsony ostroma (1052)
Pozsony ostroma (1108)
Pozsony ostroma (1146)
Pozsony ostroma (1262)
Pozsony ostroma (1620)
Pozsony ostroma (1683)

Lásd még: Pozsonyi csata, Lamacsi ütközet